Kommos (Kreta), een antieke kleine plaats op Kreta nabij Matala
 Kommos (literatuur), een technische term voor een lyrische beurtzang